Грант:

 Ґрант/Грант — шотландське прізвище

Географія

Округи (графства) 
 Грант — округ (графство) у штаті Південна Дакота, США
 Грант — округ (графство) у штаті Арканзас, США
 Грант — округ (графство) у штаті Індіана, США
 Грант — округ (графство) у штаті Північна Дакота, США
 Грант — округ (графство) у штаті Орегон, США
 Грант — округ (графство) у штаті Оклахома, США
 Грант — округ (графство) у штаті Нью-Мексико, США
 Грант — округ (графство) у штаті Небраска, США
 Грант — округ (графство) у штаті Міннесота, США
 Грант — округ (графство) у штаті Кентуккі, США
 Грант — округ (графство) у штаті Канзас, США
 Грант — округ (графство) у штаті Західна Вірджинія, США
 Грант — округ (графство) у штаті Вісконсин, США
 Грант — округ (графство) у штаті Вашингтон, США
 Грант — округ (графство) у штаті Вашингтон, США

Населені пункти

Грант — муніципаітет у провінції Саскачеван

Грант — місто, штат Алабама
 Грант — місто, штат Айова
 Грант — місто, штат Мічиган
 Грант — місто, штат Міннесота
 Грант — місто, штат Небраска
 Грант — місто в окрузі Кларк, штат Вісконсин
 Грант — місто в окрузі Данн, штат Вісконсин
 Грант — місто в окрузі Монро, штат Вісконсин
 Грант — місто в окрузі Портедж, штат Вісконсин
 Грант — місто в окрузі Раск, штат Вісконсин
 Грант — місто в окрузі Шавано, штат Вісконсин
 Грант Тауншип — селище в окрузі Індіана, штат Пенсільванія
 Грант — переписна місцевість, штат Оклахома

Імена 

 Грант Мелкумян — вірменський шахіст
 Грант Тохатян — радянський актор вірменського походження

Інше 
 3154 Грант — астероїд головного поясу, відкритий 28 вересня 1984 року
 Аді Грант — священна книга сикхів
 Грант — грошові або інші засоби, що передаються громадянами та юридичними особами (в тому числі іноземними), а також міжнародними організаціями для проведення конкретних наукових досліджень, розробки законопроєктів, підготовки кадрів та інших цілей на умовах, передбачених грантодавцем